Le terme ligne 50 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne 50 du métro d'Amsterdam

Tramway 
 Ancienne ligne 50 du tramway vicinal d'Anvers ;
 ligne 50 du tramway de Budapest ;
 Ancienne ligne 50 du tramway vicinal de Charleroi ;
 Ancienne ligne 50 du tramway vicinal de Liège.

Voies ferrées 
 Ligne 50 et 50A des chemins de fer belges

Voir aussi 
  

50